Gloholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloholmen (Kumlinge, Åland), 
 Gloholmen, Korpo, Åboland, 
 Gloholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Gloholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Gloholmen (vid Skärlandet, Raseborg), Nyland, 
 Gloholmen (sydväst om Växär, Raseborg), Nyland, 
 Gloholmen (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 
 Gloholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Gloholm
Glosholmen
Glosholm
Stora Gloholmen

Robotskapade Finlandförgreningar